Józef Trzciński (zm. 1696) – wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego, pisarz ziemski sandomierski 
 Józef Michał Trzciński (1684–1738) – sufragan gnieźnieński, kanonik poznański i gnieźnieński, dziekan łowicki, prepozyt łęczycki